Грајмерат може бити:

 Грајмерат (Трир), општина у округу Трир-Сарбург, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Грајмерат (Ајфел), општина у округу Бернкастел-Витлих, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.